Амиды:
 Амиды — производные минеральных оксокислот и карбоновых кислот, формально являющиеся продуктами замещения гидроксильных групп -OH кислотной функции на аминогруппу
 Амиды металлов — производные аммиака, у которого атом водорода замещён на ион металла.